Монте (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика. Входит в состав кантона Голо-Морозалья. Округ коммуны — Бастия.

Код INSEE коммуны — 2B166.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 539 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 346 человек в трудоспособном возрасте — (15—64 лет) 245 были экономически активными, 101 — неактивными (показатель активности 70,8 %, в 1999 году было 63,6 %). Из 245 активных работали 203 человека (117 мужчин и 86 женщин), безработных было 42 (17 мужчин и 25 женщин). Среди 101 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 50 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Св. Спасителя
 Часовня St Pancrace a Erdu
 Дом Mattei a Monte
 Дом Giustiniani a Monte
 Дом Poggi a Divina

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Корсика